Quintus Servilius Caepio est, en tant que général de Publius Rutilius Lupus de -90 jusqu'à -88, un acteur important de la Guerre sociale opposant Rome à ses alliés latins, les socii, qui revendiquaient la citoyenneté romaine.

Biographie 
Quintus Servilius Caepio appartient à la gens patricienne des Servilii. Il est le fils de Quintus Servilius Caepio, consul de 106 av. J.-C., qui, devenu après son consulat, proconsul de Gaule narbonnaise, subit un très sévère désastre à la bataille d'Arausio (Orange) le 6 octobre 105 de la part des Cimbres et des Teutons. Sa mère, Caecilia Metella, était probablement une fille de Quintus Caecilius Metellus Macedonicus, brillant général et censeur en 131. Il a deux sœurs (du nom de Servilia), dont l'une épouse Quintus Lutatius Catulus, vainqueur des Cimbres avec Marius à la bataille de Verceil en 101, et l'autre Marcus Livius Drusus, le tribun de la plèbe de 91, assassiné cette même année.

Il épouse, peut-être en secondes noces, Livia Drusa, sœur de son beau-frère Marcus Livius Drusus, dont il a eu trois enfants. Ils divorcent et Livia se remarie en 98 av. J.-C. avec Marcus Porcius Cato ; ils sont les parents de Caton le Jeune ou Caton d'Utique.

Arbre généalogique

Voir aussi

Bibliographie 
  T.R.S. Broughton, The magistrates of the Roman Republic, I, New York, 1951,  ; II, New York, 1952, .
 Miguel Canas, « Le stemma des Servilii Caepiones », Revue des études anciennes, 121-1, 2019,  (en ligne).

Notes et références 

Personnalité politique de la Rome antique du Ier siècle av. J.-C.
Date de naissance non renseignée (IIe siècle av. J.-C.)
Date de décès non renseignée (Ier siècle av. J.-C.)
Servilii
Article dont une information diffère dans l'infobox